Remsbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Remsbach (Schramberg), Zinken des Stadtteils Tennenbronn, Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Remsbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Remsbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach im Stadtteil Tennenbronn, Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rehmsbek
 Rems